«Жизнь на земле» () — малийско-мавританский фильм в жанре камеди-драма, впервые показанный в 1998 году. Действие фильма происходит в деревне Соколо и рассказывает о его жителях, готовящихся к наступлению 21 века.

Актёры

Примечания

Ссылки 
 
 Информация о производстве фильма
 Награды фильма

Рецензии
 
 
 

Кинокомедии 1998 года